Behind Closed Doors signifie derrière les portes closes en anglais.

Cinéma 

 Behind Closed Doors, titre international de , film italien de  sorti en 1961 ;

Télévision 
 Behind Closed Doors, téléfilm britannique diffusé en 2003 ;

Série télévisée 

 , série télévisée d'animation diffusée du  au  ;

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine de documentaire diffusée de 1996 à 2001 sur  et sur  ;
 , série télévisée singapourienne diffusée sur .

Musique

Album 

 , album d' sorti le  ;

 , album de  sorti en 1973 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1973 ;
 , chanson de Grandmaster Flash and the Furious Five présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Peter Andre présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .